

Sport 
 Michael Anderson (1966), amerikai kosárlabdázó
 Michael Anderson (1987), ausztrál, paralimpiai úszó
 Michael Anderson Pereira da Silva (1981), brazil labdarúgó

Filmművészet 
 Michael Anderson (1920-2018), angol filmrendező
 Michael Anderson Jr. (1943), angol színész, Michael Anderson filmrendező fia
 Michael J. Anderson (1953), amerikai mélynövésű színész

Egyéb 
 Michael Phillip Anderson (1959-2003), amerikai űrhajós, a 2003-as Columbia-katasztrófa áldozata